El Puig de les Àligues és una muntanya de 1.281 metres del límit dels termes comunals d'Arles i de Montboló, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a l'extrem sud-oest del terme de Montboló i al nord del d'Arles. És a prop i al sud-est del dolmen anomenat la Caixa de Rotllan.

Referències 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes de Montboló